Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2013
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2014
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2015
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2016
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2017
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2018
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2019
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2020
 Finał Pucharu Polski w piłce nożnej 2021